Станимир Аврамовић (Бечеј, 12. септембар 1924 — Београд, 28. март 2015) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Три Ане  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Узаврели град   || /
|-
| 1961. || Трка ТВ филм || /
|-
| 1966. || Рој   || /
|-
| 1967. || Кад будем мртав и бео  || /
|-
| 1968. || Мартин Крпан с врха ТВ филм || /
|-
| 1969. || Баксуз ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Заобилазни Арчибалд ТВ серија || /
|-
| 1969. || Убиство на свиреп и подмукао начин и из ниских побуда  || Комшија 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Србија на Истоку ТВ филм || Трговац
|-
| 1971. || Леваци ТВ серија || Ноћни чувар
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ТВ серија || /
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља ТВ мини серија || Лекар
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1973. || Наше приредбе  (ТВ серија)||  Томислав Новак
|-
| 1972 1973. || Позориште у кући ТВ серија || Гост на матури / Поштар
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1975. || Песма  ТВ серија || /
|-
| 1975. || Суђење ТВ филм || /
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту ТВ серија || /
|-
| 1977. || Кућна терапија ТВ филм || /
|-
| 1977. || Један дан ТВ филм || Службеник
|-
| 1978. || Повратак отписаних  ТВ серија || Стевин комшија
|-
| 1979. || Герсла ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Поштар
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића ТВ серија || Конобар
|-
| 1981. || Светозар Марковић  ТВ серија || /
|-
| 1981. || Дечко који обећава  || Рецепционар
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Архивар у општини
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ) || 
|-
| 1984. || Војници   || /
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || Стева Радовановић
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1995. || Театар у Срба ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 2015.
Бечејци
Српски глумци
Југословенски глумци